Квалификация на женский волейбольный турнир Игр XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро проходила с 22 августа 2015 года по 22 мая 2016 года.

Система квалификации 
В организованных Международной федерацией волейбола и её региональными конфедерациями отборочных турнирах определены 11 участников Олимпийских игр. Сборная Бразилии, представляющая страну-организатора Игр, в квалификации не участвовала.

Первые две путёвки на олимпийский турнир разыграны на Кубке мира в Японии. Следующим этапом отбора стали четыре континентальных квалификационных турнира, победители которых также получили право сыграть на Олимпиаде. Ещё пять путёвок в Рио-де-Жанейро-2016 были разыграны в турнирах Международной федерации волейбола — мировом, совмещённым с азиатским, и интерконтинентальном.

Кубок мира

Европейский квалификационный турнир 
В турнире, который проходил в зале «Башкент» в Анкаре, участвовали сборная Турции и 7 команд по рейтингу Европейской конфедерации волейбола, сформированном после завершения чемпионата Европы:  (1),  (2),  (5),  (6),  (7),  (8),  (9).

Группа А

Группа B

Полуфиналы

Матч за 3-е место 

Сборная Аргентины завоевала путёвку на Олимпийские игры. Сборная Перу получила право сыграть на мировом квалификационном турнире, команда Колумбии — на интерконтинентальном квалификационном турнире.

Североамериканский квалификационный турнир 
Турнир проходил в американском Линкольне с участием 4 сильнейших команд по итогам чемпионата NORCECA-2015.

Сборная США завоевала путёвку на Олимпийские игры. Сборная Доминиканской Республики получила право сыграть на мировом квалификационном турнире, команда Пуэрто-Рико — на интерконтинентальном квалификационном турнире.

Индивидуальные призы: самая результативная — Карина Окасио (Пуэрто-Рико), лучшая на подаче — Хина Мамбру (Доминиканская Республика), на приёме — Келси Робинсон (США), в защите — Бренда Кастильо (Доминиканская Республика), связующая — Элайша Гласс (США), диагональная — Николь Фосетт (США), доигровщицы — Джордан Ларсон (США) и Стефани Инрайт (Пуэрто-Рико), центральные блокирующие — Люсиль Чарук (Канада) и Тетори Диксон (США), либеро — Жени Гимон (Канада). MVP — Николь Фосетт (США).

Африканский квалификационный турнир 
Турнир проходил в Яунде с участием 7 команд.

Группа А

Группа B

Матч за 5-е место

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал 

Сборная Камеруна завоевала путёвку на Олимпийские игры. Египет и Кения получили право сыграть на интерконтинентальном квалификационном турнире.

Мировой квалификационный турнир 
На мировом квалификационном турнире в Токио, совмещённым с азиатской квалификацией, участвовали 8 команд — сборная Японии, три команды Азиатской конфедерации волейбола по мировому рейтингу, вторые команды по итогам североамериканского и южноамериканского отборочных турниров, вторая и третья команда по итогам европейского отбора.

Путёвки на Олимпийские игры получили лучшая из команд Азиатской конфедерации волейбола и три сильнейшие команды среди остальных участников.

Путёвки на Олимпийские игры завоевали сборные Японии (сильнейшая среди азиатских команд), Италии, Нидерландов и Республики Корея.

Символическая сборная: связующая — Харука Миясита (Япония), диагональная — Лоннеке Слютьес (Нидерланды), доигровщицы — Ким Ён Кун (Республика Корея) и Антонелла Дель Коре (Италия), центральные блокирующие — Кристина Кирикелла (Италия) и Ян Хё Чжин (Республика Корея), либеро — Бренда Кастильо (Доминиканская Республика).

Интерконтинентальный квалификационный турнир 
Турнир проходил в Сан-Хуане. Сборная Египта отказалась от участия, образовавшуюся вакансию заняла четвёртая команда по итогам африканской квалификации — сборная Алжира.  также объявляла об отказе, но изменила решение после того, как Международная федерация волейбола гарантировала финансовую помощь в организации перелёта в Пуэрто-Рико.

Сборная Пуэрто-Рико завоевала право выступить на Олимпийских играх.

Примечания

Ссылки 
 Система квалификации
 

Волейбол на летних Олимпийских играх 2016